Mazda (ou Mazda Motor Corporation), constructeur d'automobiles japonais.
 Mazda, constructeur français de systèmes d'éclairages.
 Mazda, producteur français de piles.
 Julia Mazda, chanteuse japonaise.

Voir aussi 
 Ahura Mazda, dieu du zoroastrisme.
 Le Gang Mazda, une bande dessinée belge.